Vida de Santa María puede referirse a:
Vida de la Virgen
La vida de María, ciclo de canciones de Hindemith sobre poemas de Rilke.
Vida de Santa María Egipcíaca